Черняховский район — административно-территориальная единица (административный район) в Калининградской области России. Ему в рамках организации местного самоуправления до 1 января 2022 года соответствовал Черняховский городской округ, с 1 января 2022 года Черняховский муниципальный округ.

Административный центр — город Черняховск.

География 
Район расположен в центральной части Калининградской области. Северная часть Черняховского района граничит с Неманским и Славским районами, на востоке — с Гусевским районом, на юго-западе — с Правдинским и Гвардейским районами, на юге граничит с Озёрским районом. Площадь территории района — 1285,75 км².

Население 
Район

Городской округ

 Урбанизация
В городских условиях (город Черняховск) проживают  % населения района.

История 
Современный Черняховский район (муниципальный округ) полностью расположен на части территории одной из исторических областей древней Пруссии именем Надровия.

Район образован 7 апреля 1946 года в составе Кёнигсбергской области как Инстербургский район. 7 сентября 1946 года был переименован в Черняховский район в составе Калининградской области.

В 2004 году муниципальный район был преобразован в городской округ.

В 2008 году городской округ был преобразован в муниципальный район.

В 2016 году муниципальный район снова преобразован в городской округ.

В 2022 году городской округ был преобразован в муниципальный округ.

Муниципальное устройство 
До упразднения поселений 1 января 2016 года в Черняховском муниципальном районе были одно городское и три сельских поселения:

Административное деление 
В состав Черняховского административного района в 2010—2019 гг. входили:
 3 сельских округа
 Калужский,
 Каменский,
 Свободненский;
 1 город районного значения
 Черняховск

Населённые пункты 
В Черняховский район/муниципальный округ входят 102 населённых пункта

29 августа 2019 года распоряжением Правительства РФ посёлок Овражная переименован в посёлок Овражное

Упразднённые населённые пункты:
 Знаменское
 Листовое

Экономика 
Основной промышленный потенциал Черняховского района — производственные предприятия.

Транспорт 
Район расположен на пересечении двух важнейших транспортно-планировочных осей области: «Запад—Восток» (Калининград—Черняховск—Вильнюс), «Север—Юг» (Крылово—Черняховск—Большаково—Советск—Рига).

Достопримечательности и культура 
В районе/округе 51 объект культурного наследия местного значения и 3 объекта археологического наследия

Объекты археологического наследия, подлежащие государственной охране на территории муниципального образования «Черняховский городской округ»

Примечания

Ссылки 
 Черняховский район на сайте Правительства Калининградской области
 Официальный сайт МО «Черняховский муниципальный район»

Объекты, названные в честь полководцев
Упразднённые муниципальные районы Калининградской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2016 году
Упразднённые городские округа Калининградской области
Муниципальные округа Калининградской области
Городские округа, упразднённые в 2022 году
Районы, образованные в 1946 году
1946 год в Калининградской области
Появились в 1946 году в России